Kelurahan Kepatihan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Kepatihan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Kelurahan Kepatihan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,88, long 111,47), 
 Kelurahan Kepatihan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,15, long 111,88), 
 Kelurahan Kepatihan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,17, long 113,70), 

Robotskapade Indonesienförgreningar